Continental Records était le nom de deux maisons de disques différentes. Une à New York et l'autre située à São Paulo, au Brésil.

Label discographique ayant son siège aux États-Unis